Второ́й — многозначное слово:
 Второ́й — тот, кто в каком-либо качестве следует за первым, или имеющий номер два.
 «Второй» — фрегат Русского флота.

Топоним 
 Второй — посёлок в Севском районе Брянской области.
 Второй — посёлок в Верхнесалдинском городском округе Свердловской области.

Музыка 
 «Второй» — студийный альбом Григория Лепса.

См. также 
 2
 Второй канал